A 2011-es Akropolisz-rali (hivatalosan: Acropolis Rally 2011) volt a 2011-es rali-világbajnokság hetedik futama. Június 17. és 19. között került megrendezésre, 18 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 349 kilométert tett ki. A versenyen 41 páros indult, melyből 35 ért célba.

Győztes a francia Sébastien Ogier lett, aki csapat- és honfitársa, Sébastien Loeb előtt végzett, harmadikként pedig a finn Mikko Hirvonen zárt.

A verseny a 2011-es SWRC-sorozat negyedik futama is volt egyben. Ezt az értékelést a finn Juho Hänninen nyerte, mögötte a portugál Bernardo Sousa és a magyar Turán Frigyes végzett.

Szakaszok

Végeredmény

Szuperspeciál (Power Stage)

Jegyzetek

Források 

 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Akropolisz